Carens ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph H. Carens (* 1945), Professor für Politische Theorie an der Universität Toronto

Siehe auch:
 Kia Carens, Pkw-Modell des Automobilherstellers Kia Motors